Aguascalientes je název míst v Mexiku:

 Aguascalientes (stát) – jeden z 31 státu Mexika,
 Aguascalientes (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu.